Le Masters d'Allemagne 2020 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du  au  au Tempodrom de Berlin, en Allemagne. 

L'événement compte un total de  aux qualifications et 32 dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de . Il est organisé par la WPBSA et parrainé par la société de paris BetVictor.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tournoi fait partie de la toute nouvelle BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des quatre tournois suivants : le Masters d'Europe, le Masters d'Allemagne, le Shoot-Out et l'Open de Gibraltar.

Le tenant du titre est Kyren Wilson, il s'était imposé l'an passé contre David Gilbert en finale 9 à 7. Il est éliminé dès le deuxième tour de qualification.

Faits marquants 
Judd Trump poursuit son excellente saison en s'adjugeant un quatrième tournoi classé. Il défait en finale Neil Robertson sur le score de 9 manches à 6. L'australien disputait pourtant sa deuxième finale consécutive, après avoir remporté le Masters d'Europe en janvier. Trump empêche également Robertson d'empocher le bonus de  qui sera attribué par BetVictor.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

BetVictor European Series 
Les deux premiers tournois parrainés par le sponsor BetVictor ont été disputés à l'issue de ce Masters d'Allemagne. Avec le Masters d'Europe, il s'agit des tournois les mieux dotés avec des premiers prix respectifs de  chacun. Les dotations qui seront allouées aux vainqueurs du Shoot-Out et l'Open de Gibraltar étant respectivement de  chacune, seuls les neuf joueurs ayant accumulés le plus de points jusqu'alors sont encore en lice pour remporter le bonus de  offerts par BetVictor. Un doublé par Neil Robertson lui aurait permis de sécuriser ce bonus dès le Masters d'Allemagne.

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 20 au  au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des cinq manches.

Premier tour

Deuxième tour

Tableau final

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 143, 129  Tom Ford
 142, 137, 124  Michael Georgiou
 141  Hossein Vafaei
 140, 106  Robert Milkins
 140  Zhang Anda
 139, 137, 127, 109  Zhao Xintong
 135  John Astley
 135  Louis Heathcote
 134, 131  Yan Bingtao
 133  Liang Wenbo
 133  Zhou Yuelong
 132, 130  Kyren Wilson
 132, 103  Ricky Walden
 131, 111  Kacper Filipiak
 131  Kurt Maflin
 130  Xu Si
 126, 106  Dominic Dale
 126  Mark Davis
 124, 115  Stuart Bingham
 123, 113  Li Hang
 123, 105  Luca Brecel
 122  Kishan Hirani
 119  Jack Lisowski
 118  Ali Carter
 118  Fraser Patrick
 118  Joe Perry
 117  Sam Craigie
 116, 109, 107  Judd Trump
 115, 100, 100  Gary Wilson
 115  Ian Burns
 114, 102, 100  Ashley Carty
 114  Jimmy Robertson
 113  Soheil Vahedi
 111  Noppon Saengkham
 110  Alexander Ursenbacher
 110  Anthony Hamilton
 109  Bai Langning
 109  Lee Walker
 108, 101  Igor Figueiredo
 108  Sam Baird
 107  Andrew Higginson
 106  Barry Hawkins
 104, 103  David Gilbert
 104, 100  Matthew Stevens
 103  Fergal O'Brien
 102  Scott Donaldson
 101  Yuan Sijun
 100, 100  Neil Robertson
 100  Mark Selby
 100  Ryan Day

Pendant le tournoi 

 138, 134  John Higgins
 136, 133, 129, 120, 101, 101  Neil Robertson
 134, 108  Gary Wilson
 133, 106  Mark Williams
 132  Nigel Bond
 132  Scott Donaldson
 130  Elliot Slessor
 129, 127  Shaun Murphy
 126  Yuan Sijun
 122, 119, 114, 110, 100  Judd Trump
 122, 102  Luca Brecel
 122  Robbie Williams
 121  Graeme Dott
 119  Robert Milkins
 112  Michael Georgiou
 111, 110  Mitchell Mann
 108  Matthew Selt
 102  Sunny Akani

Notes et références

Voir aussi 
 Masters d'Allemagne
 Masters d'Allemagne 2019

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

2020
Snooker en 2020
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en Allemagne en 2020
Sport en janvier 2020
Sport en février 2020